Curiel ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Enrique Curiel Herrera (* 1960), venezolanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Carora

 Henri Curiel (1914–1978), ägyptischer politischer Aktivist
 Jacob Curiel (1587–1664), portugiesischer Kaufmann, Gemeindeführer und Diplomat
 Juan Manuel Muñoz Curiel (* 1958), mexikanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Guadalajara
 Ran Curiel (* 1949), israelischer Diplomat
 Raúl Curiel (* 1995), mexikanischer Boxer
 Tony Curiel  (1931–2009), dominikanischer Sänger (Bariton)

Siehe auch: Curiel (Familie)